Эльфранзкирш () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Мюлуз, кантон Брёнстат. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сирентс (округ Мюлуз).

Площадь коммуны — 6,23 км², население — 821 человек (2006) с тенденцией к снижению: 731 человек (2012), плотность населения — 117,3 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 747 человек, а в 2012 году — 731 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 523 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 399 были экономически активными, 124 — неактивными (показатель активности 76,3 %, в 1999 году — 67,9 %). Из 399 активных трудоспособных жителей работал 381 человек (212 мужчин и 169 женщин), 18 числились безработными (8 мужчин и 10 женщин). Среди 124 трудоспособных неактивных граждан 27 были учениками либо студентами, 46 — пенсионерами, а ещё 51 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 299 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 743 человека. При этом медиана доходов составила 31681 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки